Le nom Épernay peut désigner :
 Épernay, commune française dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne ;
 Épernay-sous-Gevrey, commune française dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Épernay (ou Épernex) est le chef lieu de la commune d'Entremont-le-Vieux, dans le département de la Savoie.
 L'Épernay, un des avisos de la classe Arras.